Michael Falkenmayer (Boppard, 1982. november 26. –) német labdarúgó, az FSV Mainz 05 II középpályása.

További információk 

1982-ben született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az Eintracht Trier labdarúgói
Az SC Pfullendorf labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek